Colonna est un mot italien et corse qui signifie « colonne ». C’est également un nom propre dans ces mêmes langues qui peut faire référence à :

Patronyme

Familles 

 Famille Colonna, famille italienne influente durant le Moyen Âge et la Renaissance.
 , famille corse.

Personnalités 
 Ugo Colonna (-), noble corse, figure emblématique de l'histoire de la Corse
 Pietro Colonna (ca. 1260-1326), cardinal italien
 Francesco Colonna (1433 ou 1434-1527), moine dominicain vénitien, écrivain italien
 Vittoria Colonna (1490-1547), femme de lettres italienne
 Pompeo Colonna (1479-1532), cardinal italien
 Leonhard Colonna von Fels (1565-1620), noble tchèque et chef militaire de descendance allemande
 Kaspar Colonna (1594-1666), un officier allemand
 Girolamo Colonna (1604-1666), cardinal italien 
 Giovanni Paolo Colonna (1637-1695), compositeur, enseignant, organiste et facteur d'orgue italien
 Pietro Colonna (1725-1780), cardinal italien
 Raphaël Colonna (1785-1853), devenu Raphaël Colonne, musicien d'origine juive originaire de Nice (qui dépendait alors du royaume de Sardaigne), grand-père du musicien et chef d’orchestre Édouard Colonne
 Alexandre Colonna Walewski (1810-1868), homme politique français, fils illégitime de Napoléon 
 Piero Colonna (1891-1939), homme politique italien
 Antoine Colonna (1901-1976), homme politique français
 Jerry Colonna (1904-1986), acteur américain de radio et de cinéma
 Simon Colonna (1909-2010), médecin corse
 Dominique Colonna (né en 1928), footballeur international français
 Giovanni Colonna (né en 1934), archéologue et historien de l'art italique et de la culture étrusque
 Jean-Hugues Colonna (né en 1934), homme politique socialiste français, père d'Yvan Colonna
 Jean-Jérôme Colonna (1939-2006), parrain de la Corse-du-Sud
 Catherine Colonna (née en 1956), femme politique française
 Vincent Colonna (né en 1958) est un écrivain algérien et français
 Yvan Colonna (1960-2022), militant indépendantiste corse
 Federico Colonna (né en 1972 à Fucecchio), coureur cycliste professionnel italien de 1994 à 2001
 Paolo Colonna (né en 1987), coureur cycliste italien
 Daria Colonna (née en 1989), poètesse québécoise
 Niko Colonna (né en 1994), coureur cycliste italien
 Yuri Colonna (né en 1996), coureur cycliste italien

Toponymes 

 Colonna, commune d'Italie, dans le Latium
 Cap Colonna, cap italien, pointe occidentale du golfe de Tarente
 Palais Colonna, un palais de Rome
 Colonna, quartier (rione) de Rome

Voir aussi

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien
Patronyme corse
Toponymie italienne